Ткач — многозначное слово.
 Ткач — мастер, занимающийся ткачеством.

Фамилия 
 Ткач, Аврум (1895—1961) — аргентинский еврейский педагог, редактор, литератор и общественный деятель.
 Ткач, Александр Никифорович (1933—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Ткач, Анджей (род. 1946) — польский хоккеист.
 Ткач, Анна Наумовна (род. 1975) — российская и израильская бегунья, спринтер.
 Ткач, Антон (1951—2022) — словацкий велогонщик, Олимпийский чемпион 1976 года.
 Ткач, Борис Иванович (1935—2010) — советский военачальник.
 

 Ткач, Виталий Федорович (1937—2015) — советский инженер, ктн, руководитель разработки программного обеспечения системы управления ЛАЭС.
 Ткач, Войцех (род. 1969) — польский хоккеист.
 Ткач, Габриэлла Марьяновна (более известна как Габриэ́лла Мариа́ни; род. 1970) — российская актриса театра и кино.
 
 
 Ткач, Ефим Маркович (1926—2003) — молдавский советский музыковед, публицист, педагог, критик.
 Ткач, Злата Моисеевна (1928—2006) — советский и молдавский композитор, педагог, жена Е. М. Ткача.
 Ткач, Кристина Олеговна (род. 1999) — российская бильярдистка.
 Ткач, Любовь Павловна (род. 1993) — российская легкоатлетка.
 Ткач, Марк Петрович (1901—1937) — советский партийный деятель, редактор, организатор кинопроизводства.
 
 Ткач, Олег Поликарпович (род. 1967) ― член Совета Федерации РФ от Калининградской области, издатель.
 Ткач, Поликарп Ильич (род. 1936) — председатель Винницкого областного совета (1992—1994), народный депутат Украины 1 созыва.
 Ткач, Сергей Фёдорович (1952—2018) — советский и украинский серийный убийца, насильник и педофил, известный как «павлоградский маньяк» и «пологовский маньяк».
 Ткач, Татьяна Дмитриевна (род. 1944) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2002).
 
 Ткач, Юрий Константинович (род. 1983) — украинский комик, телеактёр. 
 Ткач, Яков Никитович (1906—1941) — украинский советский партийный деятель.

См. также 
 Ткачёв
 Ткаченко
 Ткачи